Херос може да се отнася за:

 герой в Древна Гърция, където има култ към героите
 Тракийски конник